Mittelberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mittelberg (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Ortsteile und Weiler:
 Mittelberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mittelberg (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mittelberg (Gaggenau), Ortsteil der Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Mittelberg (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Mittelberg (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 Mittelberg (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mittelberg (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Mittelberg (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mittelberg (Poppenhausen), Weiler der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen
 Mittelberg (Ritten), Weiler der Fraktion Klobenstein, Gemeinde Ritten, Trentino-Südtirol
 Mittelberg (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Mittelberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Mittelberg (Gemeinde Fontanella), Ortschaft der Gemeinde Fontanella, Vorarlberg
 Mittelberg (Gemeinde Haiming), Rotte in der Ortschaft Haimingerberg von Haiming, Tirol
 Mittelberg (Gemeinde Langenlois), Katastralgemeinde von Langenlois, Niederösterreich
 Mittelberg (Gemeinde Langschlag), Katastralgemeinde von Langschlag, Niederösterreich
 Mittelberg (Gemeinde Haiming), Ortsteil von Haiming, Bezirk Imst, Tirol
 Mittelberg (Gemeinde Nenzing), Fraktion der Gemeinde Nenzing, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Mittelberg (Gemeinde St. Leonhard), Rotte in der Ortschaft Plangeross von St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Mittelberg (Gemeinde Mittelberg), Ortschaft der Gemeinde Mittelberg, Vorarlberg

Berge, Gipfel und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Mittelberg (Glarner Alpen), in den Glarner Alpen, Gemeinde Pfäfers, Kanton St. Gallen:
 Mittelberg (Pizol) (2633 m), im Bergmassiv Pizol, nahe Vättis
 Mittelberg (Calanda) (2013 m), im Bergmassiv Calanda, bei Vättis
 Mittelberg (Allgäuer Alpen) (1547 m), in den Allgäuer Alpen bzw. in den Tannheimer Bergen
 Mittelberg (Rhön) (880 m), in der Rhön zwischen Neuwildflecken (Wildflecken) und Rengersfeld (Gersfeld), Landkreise Bad Kissingen und Fulda; Bayern und Hessen
 Mittelberg (Thüringer Schiefergebirge) (803,5 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Mittelberg (Königsheide) (694 m), Bergsporn der Königsheide, Fichtelgebirge, unmittelbar nördlich von Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mittelberg (Kreuzsteingruppe) (670 m), Kreuzsteingruppe des Fichtelgebirges, 1,5 km nördlich von Immenreuth-Ahornberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mittelberg (Altheim) (634,3 m), in der Schwäbischen Alb nahe Altheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mittelberg (Bad Brückenau) (574 m), in der Rhön nahe Volkers (Bad Brückenau), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Mittelberg (Thallichtenberg) (550,2 m), nahe Thallichtenberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Mittelberg (Reinsberge) (540,4 m), nahe Kettmannshausen, Thüringen
 Großer Mittelberg (Lonau) (531,0 m), im Harz bei Lonau (Herzberg am Harz), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Mittelberg (Spalter Hügelland), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern:
 Mittelberg (Absberg) (518,7 m), bei Kalbensteinberg (Absberg)
 Mittelberg (Haundorf) (510 m), bei Seitersdorf (Haundorf)
 Mittelberg (Bremen) (466,2 m), in der Rhön nahe Bremen (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen
 Mittelberg (Unterharz) (420 m), im Harz nahe Siptenfelde (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Mittelberg (Ellrich), im Harz nahe Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen:
 Großer Mittelberg (Ellrich) (400,1 m)
 Kleiner Mittelberg (Ellrich) (346,2 m)
 Mittelberg (Pfälzerwald) (401,1 m) im Pfälzerwald nach Bobenheim am Berg und Weisenheim am Berg, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Mittelberg (Hachen) (354,3 m), im Sauerland nahe Hachen (Sundern), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mittelberg (Siebengebirge) (352,2 m), im Siebengebirge nahe Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mittelberg (Nebra) (252,2 m), nahe Wangen-Kleinwangen (Nebra), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt; Fundort der Himmelsscheibe von Nebra
 Mittelberg (Calvörde) (145,5 m), in den Calvörder Bergen nahe Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Schutzgebiete:
 Mittelberg (Naturschutzgebiet), bei Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Mittelberg bei Hofgeismar (Naturschutzgebiet) (auch als FFH-Gebiet ausgewiesen), bei Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen

Mittelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ekkehart Mittelberg (* 1938), deutscher Germanist und Sachbuchautor
 Mark Mittelberg (* 1957), US-amerikanischer Religionsphilosoph, Evangelist, Berater und Autor

Siehe auch:
 Mettelberg
 Middelberg
 Mittelberger
 Mittelburg
 Mittelsberg
 Mitterberg
 Holmy Srednie
 Sredn’aja Hill